Барабино () — итальянская фамилия. Носители:

 Барабино, Анджело (1883—1950) — итальянский живописец.
 Барабино, Карло (1768—1835) — итальянский архитектор.
 Барабино, Николо (1831—1891) — итальянский живописец.
 Барабино, Симоне (ок. 1585 — ок. 1620) — итальянский живописец.